Din (islam), mot àrab que designa la fe en l'islam.
 Din, deessa del poder i del foc en el videojoc The Legend of Zelda vegeu Llista de personatges de The Legend of Zelda#Din
 Din, codi de la llengua dinka, segons la norma ISO 639 
 DIN, acrònim de Deutsches Institut für Normung "Institut Alemany de Normalització" que elabora estàndards tècnics.
 Connector DIN, connector que va ser originàriament estandarditzat pel Deutsches Institut für Normung (DIN)